Bäckmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäckmyrtjärnarna, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Bäckmyrtjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713353-147405), sjö i Strömsunds kommun, 
Bäckmyrtjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713872-147965), sjö i Strömsunds kommun, 
Bäckmyrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,03 ha)
Bäckmyrtjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,11 ha)
Bäckmyrtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Bäckmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bäckmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Bäckmyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Bäckmyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 716449-161878), sjö i Lycksele kommun,  (3,7 ha)
Bäckmyrtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 716463-161939), sjö i Lycksele kommun, 
Bäckmyrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (9,68 ha)
Bäckmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717657-164790), sjö i Lycksele kommun,  (5,02 ha)
Bäckmyrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720937-161738), sjö i Lycksele kommun,  (8,98 ha)
Lill-Bäckmyrtjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stor-Bäckmyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,78 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn